The Lone Ranger – album Grahama "Suggsa" McPhersona
 The Lone Ranger (pol. Jeździec znikąd) – film przygodowy z 2013
 The Lone Ranger – amerykański film z 1956